Baldev Singh – indyjski koszykarz
 Baldev Singh – indyjski polityk

 Baldev Singh – indyjski lekkoatleta

Zobacz też